Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2003